Alexandre Ivanovitch Iakoubovitch (1792-1845), militaire russe, un des décembristes ;
 Piotr Iakoubovitch (1860-1911), écrivain russe.